Aiken este un nume propriu anglo-saxon folosit cu o oarecare relativă frecvență în Statele Unite ale Americii, care se poate referi la:

Locuri

Comitat și reședința sa 
 Comitatul Aiken, Carolina de Sud, comitat din statul Carolina de Sud și
 Aiken, Carolina de Sud, localitate, reședința comitatului omonim, Comitatul Aiken, Carolina de Sud.

Localități 
 Aiken, Illinois, localitate în statul Illinois, 
și
 Aiken, Texas (dezambiguizare), 
Aiken, comitatul Bell, Texas, comitatul Bell, Texas
Aiken, comitatul Floyd, Texas, 
Aiken, comitatul Shelby, Texas, 
 Inman, Kansas, cunoscut cândva ca Aiken, Kansas.

Universitate 
  The University of South Carolina Aiken - Universitatea statului Carolina de Sud Aiken

Alte utilizări 
 Aiken (nume de familie)
 Aiken (prenume)
 Aiken - format pentru stocarea informației referitoare la întrebări cu răspunsuri multiple, spre exemplu în sistemul de învățare Moodle. 

Nume anglo-saxone
Nume proprii